Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2016 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le début du tournoi 

  Belinda Bencic (8, blessure au dos)
  Flavia Pennetta (10, retrait du circuit)
  Maria Sharapova (23, suspension provisoire pour suspicion de dopage)
  Caroline Wozniacki (34, blessure à la cheville droite)
  Alison Van Uytvanck (73, blessure à la cheville)
  Ajla Tomljanović

Pendant le tournoi 
 Garbiñe Muguruza, tête de série 4, remporte son  du Grand Chelem en battant en finale la tenante du titre Serena Williams 7-5, 6-4. Elle devient la deuxième joueuse espagnole à remporter Roland Garros après Arantxa Sánchez Vicario (1989, 1994, 1998). Avec cette défaite, l'Américaine a désormais été vaincue dans chaque finale des 4 tournois majeurs du circuit (l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2016, Wimbledon en 2004 et 2008, et l'US Open en 2001 et 2011).

Abandons 

  Victoria Azarenka (5) : abandon au  (blessure au genou)
  Denisa Allertová (70) : abandon au  (blessure au dos)

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2016

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2016